Charles H. Upton (1812-1877) – politico statunitense
 Charles L. Upton (1870-1936) – fisico statunitense
 Charles Upton (1948) – poeta ed esoterista statunitense

Pagine correlate 
 Upton